Tapiro bezeichnet:
 ein Indigenes Volk auf Papua-Neuguinea, siehe Tapiro (Volk)
 Meir Tapiro (* 1975), ein israelischer Basketball-Spieler
 ein Konzeptfahrzeug von Porsche, siehe Porsche Tapiro
 Josep Tapiró i Baró, ein katalanischer Maler und Aquarellist